Osoby o tym nazwisku:
 Ramon Argüelles – rzymskokatolicki biskup

Inne:
 Argüelles – stacja metra w Madrycie